Strong Enough (Sheryl Crow) - single van Sheryl Crow
 Strong Enough (Cher) - single van Cher
 Strong Enough (Rune Rudberg) - album van Rune Rudberg
 Strong Enough (Travis Tritt) - album van Travis Tritt
 Strong Enough (Blackhawk) - album van Blackhawk